Ingénierie sociale peut se référer à :

 l’ingénierie sociale, une pratique d'action sociale visant à faire évoluer les formes d’action individuelle et collective dans une approche coopérative, démocratique et participative ;
 l’ingénierie sociale (sécurité de l'information), une pratique visant à obtenir par manipulation mentale une information confidentielle ;
 l’ingénierie sociale (psychologie), une pratique utilisant des techniques de manipulation psychologique afin d'aider ou nuire à autrui, de modifier à grande échelle certains comportements de groupes sociaux.